Elmdale (Kansas)
 Elmdale (Minnesota)

Veja também 
 Elmsdale

Desambiguações de topônimos